Царствование Алексея Михайловича

События 
 Возведение за городскими пределами Москвы иноземной слободы для иностранных мастеров.
 24 марта — после похода Ерофея Хабарова (с 1649) первое вооружённое столкновение с китайцами на Амуре.
 15 апреля — смерть пятого патриарха Московского и всея Руси (с 1642) Иосифа.
 25 июля — Церковный собор избрал нового патриарха Московского и всея Руси Никона (1605—1681).
 Издание Никоном постановления о форме церковных поклонов, крещении тремя перстами, употреблении икон только греческого письма (начало раскола русской церкви; вытеснение древнерусских традиций в иконописи).
 Отстранение «ревнителей благочестия» от корректирования богослужебных сочинений и передача сего труда греческим и киевским монахам.
 26 августа — рождение царевны Марфы (1652—1707), третьего ребёнка и второй дочери царя.
 На Белгородской черте южных рубежей реестровыми казаками основан город Острогожск.

Родились 
 Братья Лихуды (Иоанникий, 1633—1717, и Софроний, 1652—1730; в России с 1685) — греческие православные монахи, первые преподаватели первого высшего учебного заведения Русского государства.
 Царевна Марфа Алексеевна (26 августа 1652 — 19 июня 1707) — дочь царя Алексея Михайловича и его первой супруги Марии Ильиничны.
 Посошков, Иван Тихонович (1652, село Покровское — 1 февраля [12] 1726, Петропавловская крепость) — первый русский экономист-теоретик; публицист, предприниматель и изобретатель.
 Шереметев, Борис Петрович (25 апреля [5 мая] 1652, Москва — 17 [28] февраля 1719, там же) — полководец и дипломат, первый русский граф (1706).

Умерли 
 Аффоний (ум. 6 апреля 1652) — митрополит Новгородский и Великолуцкий, святой Русской церкви.
 Ахамашуков-Черкасский, Василий Петрович (ум. 1652) — князь, стольник, воевода, окольничий и дипломат.
 Варлаам (Старорушин) (ум. 9 июля 1652, Москва) — епископ Русской православной церкви, митрополит Ростовский и Ярославский.
 Виниус, Андрей Денисович (1605—1652) — русский купец и заводчик голландского происхождения.
 Иосиф (?, Владимир — 15 апреля 1652, Москва) — пятый патриарх Московский и всея Руси (с 1642).
 Одоевский, Михаил Никитич (ум. 1652) — князь, стольник.
 Пронский, Пётр Иванович (ум. 1652) — князь, боярин и воевода.

См. также 
 1652 год

Примечания 

1652 год в России
1652 год
Хронология истории России
Все хронологические списки